Follow You (Deniz Koyu) - single van Deniz Koyu
 Follow You (Bring Me the Horizon) - single van Bring Me the Horizon
 Follow You (Imagine Dragons) - single van Imagine Dragons